The Disco Singles est un album compilation disco électro de Sheila sorti en 2007 en CD.
Il existe une version en CD simple contenant 16 titres, et une version en CD double contenant 30 titres.

À noter que le CD simple 16 titres a été réédité avec une nouvelle pochette et un nouveau livret en mai 2008.

Liste des titres 
CD 1
 Love me baby
 Singin' in the rain
 Shake me
 Kiss me Sweetie
 I don't need a doctor
 Move it
 Hotel de la plage
 I'm your baby dool
 You light my fire
 Gimme your loving
 Seven Lonely Days
 Sheila come back
 No, no, no, no
 Tender silence of the night
 Sunshine week-end

CD 2
 Spacer
 Don't go
 King of the world
 Mayday
 Charge plates and credit cards
 Misery
 Cover girls
 Your love is good
 Shake me (Spanish extended mix)
 No, no, no, no (Extended remix n°1)
 Seven Lonely Days (New american recording)
 Spacer (The Freak out remix - Respect to Chic)
 Your love is good (original US 12" Promo)
 Spacer (original remix - remixed by Leo Raponi)
 Disco Medley (radio edit)

Production 
 Double CD  contenant 30 titres, Warner 5051442151725, date de sortie : 2007.
 CD  contenant 16 titres, Warner 5051442151824, date de sortie : 2007.
 Réédition du CD  contenant 16 titres, Warner 51442794625, date de sortie : mai 2008.

Notes 

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 2007